

Geografia 
 Monza – comune italiano capoluogo della provincia di Monza e della Brianza, in Lombardia
 Antico nome del torrente Mongia, nelle Alpi liguri

Persone 
 Aldo Monza (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Alfredo Monza (1911-1974) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Carlo Monza (1735-1801) – compositore e organista italiano
 Enrico da Monza (...–...) – politico e militare italiano
 Luigi Monza (1898-1954) – presbitero italiano 
 Marco Monza (1965) – ex calciatore italiano
 Omar Monza (1929-2017) – cestista argentino
 Troso da Monza (1452-1515) – pittore italiano
 Monaca di Monza nome com'è nota la religiosa Marianna de Leyva (1575-1650) - Religiosa italiana

Altro 
 Monza – dipinto di Anselmo Bucci
 Monza – società calcistica dell'omonima città